Le nom de camp de Beauregard peut faire référence à :

 l'un des camps de prisonniers de guerre (Front Stalag 112) établis dans le parc du Château de Beauregard, à La Celle-Saint-Cloud, dans les Yvelines, qui devient à partir de 1944 un camp de prisonniers soviétiques jusqu'à leur rapatriement en Union soviétique en 1947 ;
 le camp de travail nazi de Beauregard à Clefs-Val d'Anjou, près de Baugé, en Maine-et-Loire, d'où des Juifs internés furent déportés en 1943 ;
 un cantonnement de troupes de la Kriegsmarine proche de Saint-Nazaire, transformé après la chute de la poche de Saint-Nazaire en mai 1945 en camp de prisonniers de guerre allemands.